Пойлово

 Пойлово — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Пойлово — урочище в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, бывшая деревня